Il Torneo di Viareggio 1964 è stata la sedicesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata il Dukla Praga per la prima volta nella storia della competizione, diventando la terza squadra straniera ad aggiudicarsi il trofeo dopo lo Sparta Praga e il  di Belgrado

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno, mentre i turni successivi prevedono sfide ad eliminazione diretta. Tutte le sfide vengono decise con i calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Tabellone torneo

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1964
Torneo di Viareggio